Евге́ний Белоу́сов:
 Белоусов, Евгений Александрович (род. 1970) — российский боксёр.
 Белоусов, Евгений Викторович (1964—1997) — российский поп-певец.
 Белоусов, Евгений Владимирович (род. 1962) — советский саночник.